

Personnalités 
 Kabun Mutō (1926-2009) a été ministre des affaires étrangères du Japon en 1993.
 Keiji Mutō (1962-) est un catcheur professionnel japonais.
 Mika Mutō (1992-) est une chanteuse japonaise.
 Hiroki Muto (1997-) est un archer japonais.

Fiction 
 Yûgi Muto est le héros du manga et du dessin animé Yu-Gi-Oh!.
MUTO un monstre apparaissant en 2014 dans le film Godzilla
Homonymie de patronyme
Patronyme japonais